Spiridon Gopčević (astronom)
Spiridon Gopčević (brodovlasnik)